Колдуэлл () — город в США, расположенный в восточной части штата Техас, административный центр округа Берлесон. По данным переписи за 
2010 год число жителей составляло 4104 человека, по оценке Бюро переписи США в 2016 году в городе проживало 4326 человек.

История 

В 1840 году при укрупнении округа Майлам легислатура Техаса решила построить новое поселение в качестве административного центра. Город был назван в честь участника Техасской революции Мэтью Колдуэлла. В 1844 году была открыта совместная мужская и женская академия. В 1846 году был создан округ Берлесон и город стал центром нового округа. В 1852 году масоны города открыли институт для мужчин, а в 1855 году академию для женщин. К 1856 году в Колдуэлле работала одна из лучших гостиниц, почтовый офис, мужская и женская академии, баптистская и методистская церкви, семь магазинов, салун, кузница и платная конюшня. В 1872 году масоны разрешили бесплатно использовать свои здания в образовательных целях.  Первая общественная школа появилась в городе в 1882 году. В 1887 году начался выпуск газеты Caldwell Register.

Во время Реконструкции в городе располагалась полиция штата, подконтрольная губернатору. В 1880 году в город пришла железная дорога Gulf, Colorado and Santa Fe Railway. Вскоре Колдуэлл стал важным транспортировочным центром региона. В 1886 году был организован добровольческий отряд по борьбе с пожарами, а в 1891 году Колдуэлл получил устав, началось формирование органов местного управления. К 1900 году в городе также работали хлопкоочистительная машина, мельница для отжима масла. В 1905 году ежедневно в город приезжало шесть пассажирских поездов. В 1912 году была построена ещё одна железная дорога, Houston and Texas Central. С 1898 по 1940 годы в городе располагалась штаб-квартира Company E, техасской национальной охраны. Многие из воинов были взяты в плен в Салерно в 1943 году во время Второй мировой войны. В 1970-х годах в регионе было обнаружено месторождение нефти.

География 
Колдуэлл находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 10,2 км2, из которых 10,1 км2 занято сушей, а менее 0,1 км2 — водная поверхность.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Колдуэлле преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 4104 человека, было 1452 домохозяйства и 1040 семей. Расовый состав города: 74,1 % — белые, 12,7 % — афроамериканцы, 0,5 % — 
коренные жители США, 0,2 % — азиаты, 0,0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 10,4 % — другие расы, 2,1 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 27,6 %.

Из 1452 домохозяйств, в 39,3 % живут дети младше 18 лет. 51,4 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (23,6 % с детьми младше 18 лет), в 15,5 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,7 % 
домохозяйств мужчины проживали без жён, 28,4 % домохозяйств не являлись семьями. В 24,7 % домохозяйств проживал только один человек, 12,6 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,71 человека. Средний размер семьи — 3,22 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 31 % — жители младше 20 лет, 23,7 % находятся в возрасте от 20 до 39, 29,2 % — от 40 до 64, 16,2 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 36,2 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2012 по 2016 годы, средний доход домохозяйства в Колдуэлле составляет 45 670 долларов США в год, средний доход семьи — 53 750 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 24 702 доллара. Около 16,2 % семей и 18,5 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 29,4 % в возрасте до 18 лет и 12,2 % старше 65 лет.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из 5 человек. Один из членов совета назначается заместителем мэра.

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Колдуэлл, являются:
  автомагистраль 21 штата Техас идёт с северо-востока от Брайана на юго-запад к Бастропу.
  автомагистраль 36 штата Техас идёт с северо-запада от Майлано на юго-восток к Бренему.

В городе располагается муниципальный аэропорт Колдуэлл. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 991 метр. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является аэропорт Истервуд в Колледж-Стейшене. Аэропорт находится примерно в 40 километрах к востоку от Колдуэлла.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Колдуэлл.

Отдых и развлечения 

В Колдуэлле работает чешский музей, доступны бейсбольные поля, теннисные корты, парки, бассейн и арена для скачек.

Ежегодно в городе проходят ярмарка округа и фестиваль колаче.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Берлесон (округ, Техас)